Las Varillas puede referirse a los siguientes lugares:

 Las Varillas: Ciudad de la Provincia de Córdoba, Argentina.

 Las Varillas: Localidad de la Provincia de San Juan, Argentina.

 Paso Las Varillas: en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Arroyo Las Varillas: Arroyo de la Provincia de Mendoza, Argentina.

 Las Varillas: en la Provincia de San Felipe de Aconcagua en la V Región de Valparaíso, Chile.

 Las Varillas: en la Provincia de Melipilla en la Región Metropolitana de Santiago, Chile.

 Las Varillas o Las Varillas de San Pedro: Localidad del estado de Chiapas, México.

 Las Varillas: en el Municipio La Cañada de Urdaneta, el Estado Zulia, Venezuela, en la costa oeste del Lago de Maracaibo.

 Quebrada Las Varillas: en el Municipio Mejía del Estado de Sucre, Venezuela.

Fuentes